Мис — ділянка суходолу, яка вдається в акваторію

Мис — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Мис — присілок, Тотемський район, Вологодська область